Zelger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Zelger (1914–2008), Südtiroler Landesrat für deutsche Schule und Kultur
 Anton Marquart Zelger (1796–1864), Schweizer Politiker
 Arthur Zelger (1914–2004), österreichischer Medailleur und Designer
 Franz Zelger (1864–1944), Schweizer Jurist und Historiker
 Franz Zelger (Kunsthistoriker) (* 1941), Schweizer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Franz Niklaus Zelger, 1765–1821 (1765–1821), Schweizer Politiker
 Franz Niklaus Zelger. 1791–1873 (1791–1873), Schweizer Politiker
 Gabriel Zelger (1867–1934), Schweizer Bischof
 Jakob Zelger (1812–1885), Schweizer Maler
 Josef Zelger (* 1940), österreichischer Sozialphilosoph und Wissenstheoretiker
 Joseph Remigi Zelger (1770–1839), Schweizer Politiker
 Klemenz Zelger (1793–1868), Schweizer Politiker
 Rosa Zelger Thaler (* 1957), Südtiroler Politikerin
 Stefan Zelger (* 1995), italienischer Skilangläufer
 Walter Zelger (1826–1874), Schweizer Politiker